TKU steht für:
 Flughafen Turku in Finnland (IATA-Code)
 Tokyo Keizai University in Japan

TKO